Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2012—2013 - 82-й за ліком сезон футбольного клубу  Атлетіко (Мадрид). Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей і Лізі Європи як чинний переможець турніру. У 1/16 фіналу їх вибив з розіграшу казанський Рубін. Клуб також виграв Копа-дель-Рей, у фіналі в додатковий час перемігши Реал Мадрид з рахунком 2–1. 

1 вересня Атлетіко переміг англійський клуб Челсі з рахунком 4–1, здобувши Суперкубок УЄФА удруге за останні три роки.

Форма 
Постачальник: Nike / Головний спонсор: Huawei, later Азербайджан / Back Sponsor: Kyocera

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Суперкубок УЄФА

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

Склад команди 
.

Примітки

Посилання 
 
2012–13 Atlético Madrid season at ESPN

Атлетіко Мадрид
Сезони «Атлетіко» (Мадрид)